«Wind-up Records» — лейбл звукозаписи, находящийся в Нью-Йорке. Был основан в 1997 году.

На лейбле записывались такие группы как Creed, Evanescence, Seether, Finger Eleven, 12 Stones и People in Planes.

31 октября 2011 года на 68-м году жизни скончался основатель лейбла Алан Мельцер.

Музыканты 
Информация по состоянию на 28 июля 2009 года.
 Filter
 12 Stones
 Cartel
 Civil Twilight
 Company of Thieves
 Creed
 Endless Hallway
 Эмили Осмент
 Eric Durrance
 Finger Eleven
 Hawthorne Heights
 Jeremy Fisher
 Megan McCauley
 Papercut Massacre
 People in Planes
 Pilot Speed
 Push Play
 The Queen Killing Kings
 Scott Stapp
 Seether
 Stars of Track and Field
 Thriving Ivory
 Tickle Me Pink

Бывшие музыканты 
 Alter Bridge
 American Pearl
 Atomship
 Ben Moody
 Big Dismal
 Bob Guiney
 Boy Hits Car
 Boysetsfire
 Breaking Point
 Cauterize
 The Crash Motive
 Drowning Pool
 Dust for Life
 Edgewater
 Evanescence
 The Exit
 The Februarys
 It’s Alive
 Must
 Seven Wiser
 Stefy
 Stereo Fuse
 Strata
 Stretch Princess
 Submersed
 Trickside

Саундтреки 
 Daredevil: The Album
 Elektra: The Album
 Fantastic 4: The Album
 John Tucker Must Die Soundtrack
 The Punisher: The Album
 Scream 3: The Album
 Walk The Line Soundtrack
 World’s Strongest Man Soundtrack

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лейблы звукозаписи США